Boyds puede referirse a:
 Boyds (Washington), localidad de Estados Unidos.
 Boyds (San Cristóbal y Nieves), localidad de San Cristóbal y Nieves.